Il singolare femminile  del torneo di tennis Governor's Cup Lagos 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Gioia Barbieri che ha battuto in finale Nina Bratčikova che ha dovuto ritirarsi sul punteggio di 3-6, 6-3, 3-0.

Teste di serie 

 Tadeja Majerič (semifinali)
 Nina Bratčikova (finale)
 Chanel Simmonds (secondo turno)
 Cristina Dinu (quarti di finale)

 Melanie Klaffner (quarti di finale)
 Naomi Broady (semifinali)
 Dalila Jakupovič (quarti di finale)
 Conny Perrin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Governor's Cup Lagos 2013